Сосновская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР.

Список

Вятская губерния 
 Сосновская волость — в составе Котельничского уезда.
 Сосновская волость — в составе Сарапульского уезда.

Костромская губерния 
 Сосновская волость — в составе Юрьевецкого уезда.

Нижегородская губерния 
 Сосновская волость — в составе Васильсурского уезда.
 Сосновская волость — в составе Горбатовского уезда.

Пермская губерния 
 Сосновская волость — в составе Кунгурского уезда.

Самарская губерния 
 Сосновская волость — в составе Бугурусланского уезда.

Саратовская губерния 
 Сосновская волость — в составе Аткарского уезда.
 Сосновская волость — в составе Вольского уезда.
 Сосновская волость — в составе Камышинского уезда.
 Сосновская волость — в составе Сердобского уезда.

Симбирская губерния 
 Сосновская волость — в составе Карсунского уезда.

Тамбовская губерния 
 Сосновская волость — в составе Моршанского уезда.
 Сосновская волость — в составе Тамбовского уезда.

См. также